Achúndzáda je příjmení. Mezi významné nositele patří:

 Amír Muhammad Achúndzáda, afghánský politik
 Hajbatulláh Achúndzáda (* 1961), vůdce afghánského Tálibánu
 Mohammad Nasím Achúndzáda († 1990), velitel mudžahedínů v afghánské provincii Hilmand
 Šér Mohammad Achúndzáda, guvernér afghánské provincie Hilmand

Související články 

 Achúndzáde – ázerbájdžánské příjmení
 Achúndzádé – vesnice

Příjmení
Příjmení afghánského původu